Аджия (также идон, идонг; Ajiya, Ajuli, Idon, Idong, Misiwa) — один из нигерийских языков, относящийся к предположительной группе  бенуэ-конголезской семьи. Говорящее на языке аджия населения живет в РМУ Каджуру штата Кадуна в Нигерии. В 2011 году число носителей оценивалось в 5000 человек. Носители аджия отождествлят себя с народом адара. Многие могут читать на языке хауса.

Ссылки 
 Аджия на Ethnologue
 OLAC resources in and about the Idon language

Языки Нигерии
Нигеро-конголезские языки